Aquarius () — второй студийный альбом датской танцевальной поп-группы Aqua, вышедший 21 марта 2000 года на лейбле Universal.

Диск имел меньший успех в американских и европейских чартах, чем дебютная пластинка Aquarium.

Список композиций

Чарты и сертификация

Чарты

Сертификация

Участники записи 
 Лене Нюстрём — вокал
 Сёрен Растед — лирика, композитор, продюсер, аранжировщик, бэк вокал
 Claus Norreen — лирика, композитор, продюсер, аранжировщик
 René Dif — вокал, лирика
 Nana Hedin — бэк вокал
 Jean-Paul Wall — бэк вокал
 Ole Kibsgaard — гитара
 Peter Ljung — фортепиано
 Stockholm Session Orchestra — струнные инструменты
 Björn Engelmann — мастеринг
 Michael Henderson — микширование
 Bernard Löhr — микширование
 Peter Stenbæk — артдизайн, оформление
 Claus Norreen, Søren Rasted — продюсирование

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Aquarius на discogs.com

Aqua
Альбомы 2000 года
Платиновые альбомы
Поп-альбомы
Евродэнс
Альбомы, сертифицированные как дважды платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы на английском языке